

Матчі

Румунія 2:2 Україна

Швеція 1:1 Україна

Україна 0:2 Італія

Україна 2:0 Узбекистан

Україна 1:4 Франція

Україна 0:1 Швеція

Україна 2:3 Уругвай

Чехія 4:0 Україна

Україна 3:0 Болгарія

Естонія 0:2 Україна

Україна 3:3 Німеччина 

За даними німецьких джерел цей матч у Німеччині переглянуло близько 9 млн уболівальників.

Україна 2:1 Австрія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 16 листопада 2011 року (в дужках наведено ігри і голи 2011 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Примітки

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Джерела 
 Газета «Команда» від 27 грудня 2011 № 242 (3811), с.7
 Газета «Український футбол» від 2 лютого 2012 № 11 (2630), с.6-8

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2011
2011 у футболі
2011 в українському спорті